Henry Fairfax peut désigner :
 Henry Fairfax (1588-1665), prêtre et universitaire anglais ;
 Henry Fairfax (1631-1688),  pair et homme politique écossais ;
 Henry Fairfax (1634-1702), doyen de Norwich et universitaire anglais ;
 Henry Fairfax (1837-1900), amiral britannique.